Dietersberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dietersberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Dietersberg (Egloffstein), Ortsteil des Marktes Egloffstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Dietersberg (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Dietersberg (Ilsfeld), Ortsteil der Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Dietersberg (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dietersberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Dietersberg (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern

in Österreich:
 Dietersberg (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Neidling, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Diedersberg